20-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1980 () проводился в городе Эдмонтон (Альберта) c 23 февраля по 1 марта 1980 года. В провинции Альберта чемпионат проводился в 3-й раз, в Эдмонтоне — во 2-й раз (до этого там проходил чемпионат  года).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1980, который состоялся в марте 1980 в городе Перт (Шотландия).

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (8-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Мардж Митчелл; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Новая Шотландия (скип Колин Джонс). 3-е место заняла проигравшая в полуфинале команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Christine Bodogh).

Это был первый турнир под наименованием «Canadian Ladies Curling Association Championship». Под таким наименованием прошло два турнира. С  года турнир стал именоваться как «Scott Tournament of Hearts».

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 11 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где 1-я команда проходит сразу в финал, а 2-я и 3-я встречаются в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф со 2-го и 3-го мест

Тай-брейки

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1980 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Примечания

Ссылки 
Soudog

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1980

1980
Спортивные соревнования в Эдмонтоне
Спорт в Канаде в 1980 году
Февраль 1980 года
Март 1980 года